

Устиновка — присілок, Поріцький район, Чувашія
 Устиновка — присілок, Туринський міський округ, Свердловська область

ru:Устиновка